James Cotton (1935-2017) – musicista statunitense
 James Cotton (n. 1975) – cestista statunitense